Чемпионат Шотландии по футболу 2013/14 — 1-й сезон шотландского Премьершипа, высшего футбольного дивизиона Шотландии. Клуб из Глазго «Селтик» защитил чемпионский титул, став в 45-й раз чемпионом Шотландии и завоевав путёвку во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов 2014/2015. Серебряный призёр «Мотеруэлл» и бронзовый призёр «Абердин» получили путёвки в квалификационный раунд Лиги Евровы 2014/2015.

Команда «Харт оф Мидлотиан» заняла последнее место и выбыла в Первый дивизион. «Хиберниан» проиграв в плей-офф второй команде Первого дивизиона 2013/14 годов «Гамильтон Академикал», также покинул Премьер-лигу. Таким образом, столица Шотландии город Эдинбург остался без представительства в Премьер-лиге.

Участники

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Туры 1-22 
На первом этапе в турах 1-22 команды играли каждая с каждой дважды: один матч дома, один в гостях.

Туры 23-33 
На втором этапе команды играют друг с другом один раз (дома или в гостях)

Туры 34-38 
После 33 туров клубы были разбиты на две группы по 6 команд согласно их распоряжению в таблице. В каждой группе команды сыграли между собой по одному матчу (дома или в гостях). Верхняя подгруппа боролась за чемпионство и места в еврокубках, а нижняя — за сохранение в составе Премьер-Лиги.

Верхняя подгруппа

Нижняя подгруппа

Потуровая турнирная таблица 

источник espnfc.com

Календарь игр

Бомбардиры 

2013/2014
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2013 году
Спорт в Шотландии в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году